Wilbrandt ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Wilbrandt (1837–1911), deutscher Schriftsteller, Direktor des Wiener Burgtheaters
 Auguste Wilbrandt-Baudius (1843–1937), deutsche Schauspielerin
 Christian Wilbrandt (1801–1867), deutscher Germanist, Lehrer und Politiker
 Conrad Wilbrandt (1832–1921), deutscher Landwirt, Schriftsteller und Politiker (DFP)
 Hans Wilbrandt (1903–1988), deutscher Agrarwissenschaftler
 Jörg Wilbrandt (* 1949),  deutscher Drehbuchautor, Film- und Theaterregisseur
 Karl Wilbrandt (1864–1928), deutscher Vizeadmiral
 Martin Wilbrandt (* 1862), deutscher Lehrer und Politiker (DDP)
 Robert Wilbrandt (1875–1954), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Thomas Wilbrandt (* 1952), deutscher Komponist und Dirigent
 Walther Wilbrandt (1907–1979), deutsch-schweizerischer Physiologe und Pharmakologe

Siehe auch:
Villbrandt
Willbrandt
Willebrand
Willebrands
Willebrandt